Onderdistrict in Indonesië
 Kalianget (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Sumenep in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Kalianget (Seririt), een plaats in het regentschap Buleleng in de provincie Bali
 Kalianget (Wonosobo), een plaats in het regentschap Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Kalianget (Banyuglugur), een plaats in het regentschap Situbondo in de provincie Oost-Java
 Kalianget Barat (Kalianget West), een plaats in het onderdistrict Kalianget, van het regentschap Sumenep in de provincie Oost-Java
 Kalianget Timur (Kalianget Oost), een plaats in het onderdistrict Kalianget, van het regentschap Sumenep in de provincie Oost-Java
Zie ook
 Pelabuhan Kalianget, de haven van Kalianget (onderdistrict), in het regentschap Sumenep in de provincie Oost-Java